Богоявле́нский собо́р — обиходное название ряда , имеющих статус собора:

 Богоявления собор в Ногинске (бывшем Богородске).
 Богоявленский собор (Нарьян-Мар)
 Богоявленский собор (Вышний Волочёк)
 Богоявленский собор (Горловка)
 Богоявленский кафедральный собор в Екатеринбурге.
 Богоявления в Дорогомилове в Москве — разрушен в конце 1938 года.
 Богоявления в Елохове, в Москве.
 Богоявления в Иркутске.
 Богоявления в Казани.
 Богоявленский собор Костромского кремля — разрушен в 1934 году, восстанавливается с 2016 года.
 Богоявления в городе Мезень Архангельской области.
 Богоявления Богоявленского монастыря на Никольской в Москве.
 Богоявленский собор в Орле.
 Богоявления в Полоцке.
 Богоявления в Смоленске.
 Богоявления в Туле.
 Богоявления в Томске.
 Богоявленский собор Нило-Столобенской пустыни, остров Столобный на озере Селигер.
Богоявленский собор в Енисейске.

См. также